S600 ou S.600 peut faire référence à :

Automobiles 
 Honda S600, un modèle du constructeur japonais Honda ;
 Mercedes-Benz S600, un modèle du constructeur allemand Mercedes-Benz.

Musique 
 Mephisto Waltz , une œuvre de Franz Liszt.

Photographie 
 Canon S600, un appareil photo numerique du fabricant japonais Canon.

Homonymie